

Antroponimi 
Conti – cognome di lingua italiana

Persone 
 Conti – calciatore italiano attivo negli anni Venti

Altro 
Conti – famiglia romana
Borbone-Conti – dinastia francese
Francesco di Borbone-Conti - condottiero francese, (1558 - 1614)
Luisa Margherita di Lorena – principessa di Conti, (1588-1631)
Conti - in informatica, ransomware di livello avanzato